Castellví de Rosanes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellví de Rosanes (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Castellví de Rosanes (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar